Diese Liste der Grade-I-Bauwerke in Bristol nennt die Grade-I-Listed Buildings in Bristol.

Von den rund 373.000 Listed Buildings in England sind rund 9000, also etwa 2,4 %, als Grade I eingestuft. Davon befinden sich etwa 53 in Bristol.

Liste 
 31–34, Portland Square, Bristol, BS2 
 Attached Basement Area Railings to the Exchange, Bristol, BS1 
 Avon Bridge, Bristol, BS2 
 Black Castle Public House, Bristol, BS4 
 Blaise Hamlet Vine Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Circular Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Dial Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Diamond Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Double Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Dutch Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Oak Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Rose Cottage, Bristol, BS10 
 Blaise Hamlet, Sweetbriar Cottage, Bristol, BS10 
 Bristol Old Station, Temple Meads, Bristol, BS1 
 Cathedral Church of St Augustine, Including Chapter House and Cloisters, Bristol, BS1 
 Central Library and Attached Walls and Railings, Bristol, BS1 
 Church of St James Priory, Bristol, BS1 
 Church of St John the Baptist and St John’s Gate, Bristol, BS1 
 Church of St Mark, Lord Mayor’s Chapel, Bristol, BS1 
 Church of St Mary Redcliffe, Bristol, BS1 
 Church of St Paul, Bristol, BS2 
 Church of St Stephen, Bristol, BS1 
 Church of the Holy Trinity, Bristol, BS9 
 Clifton Hill House and Attached Front Walls, Bristol, BS8 
 Clifton Suspension Bridge, Bristol, BS8 
 Clifton Suspension Bridge, Two Tollhouses and Flanking Walls on West Side, Long Ashton, North Somerset, BS8
 College House and westbury College, Bristol, BS9 
 Colstons Almshouses colston’s Almshouses, Bristol, BS2 
 Equestrian Statue of William III, Bristol, BS1 
 Former Bank of England, Bristol, BS1 
 Front Wall and Gates to Colston’s Almshouses, Bristol, BS2 
 Grotto Approximately 85 Metres South of Goldney House, Bristol, BS8 
 Kings Weston House, Bristol, BS11 
 Loggia Approximately 50 Metres North of Kings Weston House, Bristol, BS11 
 Numbers 1 to 6 and Attached Area Railings, BS2 
 Numbers 14–17 and Attached Area Railings, BS2 
 Numbers 18–21 and Attached Area Railings, Bristol, BS2 
 Numbers 22 to 28 and Attached Area Railings, Bristol, BS2 
 Numbers 7 to 13 and Attached Area Railings, Bristol, BS2 
 Old Post Office, BS1 
 Red Lodge and Attached Rubble Walls and Entrance Steps, Bristol, BS1 
 Redland Chapel, Bristol, BS6 
 Royal Fort and Attached Front Step Railings, Bristol, BS8 
 Sundial to the Middle of the Green at Blaise Hamlet, Bristol, BS10 
 Temple Meads Station, Bristol, BS1 
 The Brewhouse, Kings Weston House, Bristol, BS11 
 The Echo, Approximately 300 Metres South East of Kings Weston House, Bristol, BS11
 The Exchange, Bristol, BS1 
 The Former Quaker Meeting House, Bristol, BS1 
 The Great Gatehouse, Bristol, BS1 
 The Nails, Bristol, BS1 
 The New Room, Bristol, BS1 
 The Theatre Royal, Bristol, BS1

Weblinks 

 Images of England (englisch)
 English Heritage Gateway (englisch)
 The National Heritage List for England (NHLE) Historic England

Einzelnachweise 

Bristol
!